Dingus steht für:
Dingus (Kentucky), Ort im Morgan County (Kentucky)
Lowell Dingus (* 1951), US-amerikanischer Paläontologe und Sachbuchautor